Haussonville steht für:
 die französische Gemeinde Haussonville im Département Meurthe-et-Moselle

Haussonville ist der Familienname der Grafen Clairon d’Haussonville mit folgenden Angehörigen:
 Bernhard Clairon d’Haussonville (1795–1857), königlich preußischer Generalmajor
 Joseph d’Haussonville (1809–1884), französischer Politiker und Historiker
 Max Clairon d’Haussonville (1836–1899), preußischer Verwaltungsjurist, Regierungspräsident in Köslin und Kassel
 Paul-Gabriel d’Haussonville (1843–1924), französischer Politiker, Philanthrop, Historiker, Literarhistoriker